Leonardo da Pistoia - Italiaans schilder uit Pistoia; ware naam: Leonardo Grazia (ca. 1502-1548)
Leonardo da Pistoia - Italiaans schilder uit Pistoia, ware naam: Leonardo di Francesco di Lazzaro Malatesta (1483-na 1518)